Putney kan syfta på:

Geografi

Australien
 Putney, New South Wales, Sydney

Storbritannien
 Putney, London

USA
 Putney, Georgia
 Putney, Kentucky
 Putney, South Dakota
 Putney, Vermont
 Putney, West Virginia